Un bécher est un équipement de laboratoire.

 Bernd et Hilla Becher, couple de photographes allemands ; Bernd Becher (1931-2007), Hilla Wobeser (1934-2015) ;
 Johann Joachim Becher (1628-1685), médecin et chimiste allemand ;
 Johannes R. Becher (1891-1958), écrivain, poète et homme politique allemand ;
 Kurt Becher (1909-1995), officier nazi.

Patronyme allemand